The Skerries kan syfta på följande platser:

Australien 

 The Skerries, Victoria, klippor, Victoria,

Storbritannien 

 The Skerries, Wales, skär, 

Robotskapade Australienförgreningar